Ленте́хи () — посёлок городского типа в Грузии. Крупнейший населённый пункт в Нижней (Квемо) Сванетии.

Расположен на реке Цхенисцкали.

Многочисленные памятники архитектуры и истории.

Источники
 БСЭ

Примечания 

Населённые пункты Лентехского муниципалитета
Сванетия